

Patronyme 
 Michel Jazy, sportif.

Toponyme 
 Jazy, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.